Михаи́л Алекса́ндрович Ду́дин (, деревня Клевнево, Нерехтский уезд, Костромская губерния, Российская империя — 31 декабря 1993, Санкт-Петербург, Россия) — русский советский прозаик, поэт, переводчик и журналист, военный корреспондент. Общественный деятель, сценарист, автор текстов песен и более 70 книг стихов. Герой Социалистического Труда (1976), лауреат Государственной премии СССР (1981).

Биография 
Родился а в деревне Клевнево Середской волости Нерехтского уезда Костромской губернии (сейчас в Фурмановском районе Ивановской области) в семье крестьян. О начале жизни поэт вспоминал так:

«Край наш текстильный, и мои родители, как и большинство населения, подрабатывали зимой на фабриках. Отец — раклистом ситцепечатником, мать — ткачихой. Мальчишек-ровесников в деревне у меня не было. Единственным другом в детстве был мой дед Павел Иванович, человек по-своему замечательный. Работая на фабрике, он стал шлихтовальным мастером, откупился от барина, приобрел у него клочок земли и основал нашу деревню.

Ещё до того, как я пошел в школу, он научил меня читать по „Потерянному и возвращенному раю“ Мильтона — громадной книге с иллюстрациями Доре, на одной странице английский текст, на другой — русский. Были у него и другие книги: „Жития святых“, Жуковский, Пушкин, Никитин и Некрасов. Больше всех нам нравилась „Орина, мать солдатская“, и мы, читая её, не раз плакали…»

(Михаил Дудин «По дороге к радости»)

Окончил Ивановскую текстильную фабрику-школу, учился на вечернем отделении Ивановского пединститута и работал в местной газете.

Начал печататься с 1935 года. Первый сборник стихов вышел в 1940 году в Иванове. С 1939 года на фронте, сначала на Финской войне, затем на Великой Отечественной, с 1942 года работал во фронтовых газетах, в том числе в осаждённом нацистами Ленинграде. Как он позже писал о себе:
Я воевал, и, знать, недаром
Война вошла в мои глаза.
Закат мне кажется пожаром,
Артподготовкою — гроза.
На взгорье спелая брусника
Горячей кровью налилась.
Поди, попробуй, улови-ка
И объясни мне эту связь.

В газете «Красный Гангут» встретился с земляком, художником Борисом Пророковым. После окончания войны работал в ленинградском Комитете защиты мира, инициатор создания Зелёного пояса Славы. Член ВКП(б) с 1951 года. В 1965—67 гг. — первый секретарь Ленинградской областной писательской организации Союза Писателей РСФСР. На IV съезде СП СССР в 1967 году он делал главный доклад о советской поэзии. Секретарь Правления СП СССР (1986—91 гг.). Сопредседатель Союза российских писателей с 1991 года. Депутат Верховного Совета СССР(1975—85 гг.).

В 1960 году появилось издание «Четвертая зона» — альбом со стихами Михаила Дудина и гравюрами Андрея Ушина, посвященными Курортному району Ленинграда. А в 1964 году была издана поэма Дудина «Песня Вороньей горе», также проиллюстрированная гравюрами Ушина. В книге значилось, что все деньги, полученные от продажи, будут перечислены в фонд строительства памятника героям обороны Ленинграда (монумент на площади Победы). Таковы традиции благотворительности, которые поэт поддерживал на протяжении всей своей жизни.

5 сентября 1973 г. в «Литературной газете» быдо опубликовано письмо четырех ленинградских писателей, среди них Дудина, под шапкой «Гневно осуждаем», в которой осуждали А.Д. Сахарова.

Является автором надписей на пропилеях у входа на Пискарёвское мемориальное кладбище и на монументе героическим защитникам Ленинграда. Вместе с Семёном Гейченко Дудин был инициатором проведения на Псковщине в Михайловском Всесоюзных пушкинских праздников поэзии. За организацию и проведение Всесоюзного пушкинского праздника поэзии и пропаганду творчества А. С. Пушкина в 1977 года Дудину было присвоено звание «Почётный гражданин Пушкинских Гор». Стихи Дудина высечены на обелиске на могиле неизвестного солдата, при входе в Михайловские рощи со стороны деревни Бугрово.

Совместно с Сергеем Орловым он написал сценарий фильма «Жаворонок» (1964), посвящённый подвигу танкистов, оказавшихся в плену на территории Германии.

Перевёл множество стихов с языков народов СССР. Гонорар за книгу «Земля обетованная», изданную в 1989 году в Ереване, поэт передал жертвам землетрясения в Армении.

В октябре 1993 года подпись Дудина появилась в «Письме 42-х». Бывший главный редактор ленинградского журнала «Аврора» Эдуард Шевелёв утверждает, что незадолго до своей смерти Дудин отрицал, что подписывал это письмо.

Скончался 31 декабря 1993 года в Санкт-Петербурге. Похоронен в селе Вязовское Фурмановского района Ивановской области.

На стихи Михаила Дудина написаны песни, звучащие в кинофильмах «Укротительница тигров» и «Максим Перепелица», была написана кантата Юрия Левитина «Вечерние песни», цикл песен Златы Раздолиной и песни других композиторов (в том числе Давида Тухманова, Андрея Петрова и Юрия Антонова). На стихотворение «Снегири» написал песню не только Юрий Антонов, но ранее и Евгений Жарковский.

Для военной лирики Дудина, которая сделала его популярным, характерно сочетание мужества, трезвого взгляда на страдания и трепетного переживания красоты природы. В его самом известном стихотворении «Соловьи» (1942) Дудин противопоставляет весеннюю природу и солдата, который умирает. Наряду с актуальными темами (послевоенное строительство и борьба за мир) сквозь всё его творчество проходят воспоминания о фронте и блокаде, воспоминания о погибших, и это часто определяет его образный язык. Дудин любит обращаться к своим персонажам от лица лирического героя, пытаясь охарактеризовать их с помощью авторского комментария, в то время как собственно действие, даже в поэмах, отходит на второй план. В некоторых стихотворениях Дудина чувствуется, что возникли они случайно, вовсе не по внутренней необходимости.

Библиография 

 Ливень. Иваново, 1940
 Веселый двор. Иваново, 1940
 Волга (1942)
 Фляга. — : Гослитиздат, 1943. — 84 с.; 10 000 экз.
 Стихи. Молодая гвардия, 1943.
 Военная Нева. — Худож. В. Двораковский. : Отделение Воениздата НКО при Ленинградском фронте, 1943. — 32 с.; Тираж не указан. Редактор капитан П. Яцынов 
 Дорога гвардии. Воениздат, 1944.
 Костёр на перекрёстке. Л., Гослитиздат, 1944
 Переправа: Книга стихов 1939—1945. — : Лениздат, 1945. — 188 с.; портр. — 15000 экз.
 Вчера была война (1946)
 Семья. Л., Лениздат, 1949
 Стихотворения. Л., Молодая гвардия, 1949
 В степях Салавата. Л., 1949
 Считайте меня коммунистом. Л., Молодая гвардия, 1950
 Избранное. Иваново, 1951
 Красная площадь. Л.,1951
 Родник. Л., Сов. писатель, 1952
 Аврора. М.-Л., 1953
 Стихотворения. Поэмы. Л., Советский писатель, 1954
 Ленинградское метро. Л., 1955
 Стихотворения. Поэмы. М., Гослитиздат, 1956
 Соловьи. М., Правда, 1956
 Утро доброй осени. Л., Советский писатель, 1956
 Сосны и ветер. Л., Советский писатель, 1957
 Мосты. Стихи из Европы. Л., (1958)
 Цветам — цвести. Л., Лениздат, 1958
 Четвёртая зона (1959)
 Учитель. Л., 1959
 Стихи. М., Гослитиздат, 1960
 Упрямое пространство. Л., Советский писатель, 1960
 Тепло. Л., 1960
 Четвёртая зона. Л., Художник РСФСР, 1960
 Лес чудес. Л.,1962
 Останется любовь. Л., Советский писатель, 1962
 Ради твоей жизни. Л., 1962
 До востребования. Л., Лениздат, 1963
 Янтарь. Л., Детгиз, 1963
 Жаворонок (киносценарий, М., 1964)
 Песня Вороньей горе. Л., 1964
 Ради твоей жизни. Л., 1965
 Избранная лирика. М., 1966
 Песня дальней дороге. Л., 1966
 Хоровод. Л., Художник РСФСР, 1966
 На краю света. Сборник стихов. Л., 1967
 Где наша не пропадала. Л.,1967
 Ради твоей жизни. Л., Лениздат, 1967
 Стихи. М., Художественная литература, 1967
 Стихи. Л., Лениздат, 1967
 Цикламены на цоколе. М., Советская Россия, 1967
 Дорога жизни. Л., 1968
 Хоровод. Л., Художник РСФСР, 1968
 Время. М., 1969
 Стихотворения. Поэмы. Л., 1970
 Соловьи. Ярославль, Верхне-Волжское издательство, 1972. - 256 с.
 Где наша не пропадала. Л.,1972
 Татарник. М., Современник, 1973
 Время. М., 1974
 Гости. Л., 1974
 Да, я солдат. Л., 1974
 Поэмы. Л., Лениздат, 1975
 Рубежи. Л., Художественная литература, 1975
 Подлесок. Л., Детская литература, 1975
 Девочка и море. Л.,1975
 Поэмы. Л., Лениздат, 1975
 Лирика. Л., Лениздат, 1976
 Клубок. Л. Советский писатель, 1978
 Полюс. Л., Советский писатель, 1979
 Сто стихотворений. Л., Лениздат, 1979
 Где наша не пропадала. Л.,1979

 Дерево для аиста М., 1980
 Ландыши на минном поле. М., Воениздат, 1980
 Окно. Л., Художественная литература, 1981
 Поле притяжения. Л., 1981
 Сей зерно. М., Правда, 1981
 Mikhail Dudin. Nightingales. М.: Прогресс, 1981. Избранные стихотворения на английском и русском языках.
 Дальняя дорога. М., 1982
 Дерево для аиста. Л., 1982
 Стихотворения. М., Советская Россия, 1982
 Дальняя дорога. М., Современник, 1982
 Ключ. Л., 1983
 Три круга. М., Современник, 1984
 Поле притяжения. Л., 1984
 Полынь. Л., Советский писатель, 1985, 1986
 Берегите землю, берегите! Л., 1985
 Все с этим городом навек. Л., 1985
 Книга лирики. Л., Художественная литература. 1986
 Стая. М., Книга, 1986
 Зёрна. Л., Советский писатель, 1987
 Святогорское лето. Л., Советский писатель, 1989
 Заканчивается двадцатый век. Л., Советский писатель, 1989
 Земля обетованная, 1989, Ереван, Армения
 Грешные рифмы. М.,1990
 Судьба. Л., Детская литература, 1991
 Грешные рифмы. СПб., 1992
 Дорогой крови по дороге к Богу. Стихотворения 1986—1993. — СПб.: Печатный двор, 1995. — 279 с.
 «Будьте, пожалуйста!» Друзья вспоминают Михаила Дудина. — СПб.: ТОО «Журнал Нева», 1995. — 279 с. — 1000 экз. — ISBN 5-87516-052-7
 Над пропастью слова и дела. — СПб.: Стройиздат. — 2001. — 288 с. — 1000 экз. — ISBN 5-87897-086-5
 И песня, и душа. Стихотворения, поэмы, проза. - СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга, 2016.

Собрание сочинений
 Избранные произведения в 2 кн. — Л.: Худ. лит., 1966
 Собрание сочинений в 3 т. — Л.: Худ. лит., 1976—1977
 Песни моему времени в 2 кн. — М.: Современник, 1986
 Собрание сочинений в 4 т. — М.: Современник, 1987—1988

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (1976)
 Государственная премия СССР (1981) — за циклы стихов «Седое сердце», «Дерево для аиста», «Полярный круг», «Западный берег», «Забытая тетрадь»
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1972) — за книгу стихов «Время»(1969)
 два ордена Ленина
 орден Октябрьской революции
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Отечественной войны II степени
 орден Дружбы народов
 Медаль "За отвагу" 
 Почётный гражданин Еревана (1986)

Память 

 С 1994 года Отдел культуры администрации Фурмановского муниципального района проводит районный песенно-поэтический фестиваль, посвященный памяти Михаила Александровича Дудина. С 1996 года этот фестиваль, получивший название «Сей зерно!», приобрел статус областного, в рамках которого в 1997 году была учреждена областная премия имени М. А. Дудина.
 В Ивановском областном художественном музее в ноябре 1996 года открыта комната-музей М. А. Дудина, в библиотеке села Широкова — общественный музей М. А. Дудина.
 12 мая 2005 года в Санкт-Петербурге на доме № 8 по Малой Посадской улице, в котором жил поэт, была открыта мемориальная доска (скульптор Григорий Ястребенецкий, архитектор Вячеслав Бухаев).
 В сентябре 2009 года в Ивановском Государственном университете был открыт музейный кабинет М. А. Дудина.
 В  июне 2012 года в Санкт-Петербурге в районе новостроек «Северная долина» появилась улица Михаила Дудина, на которой 20 ноября того же года была торжественно открыта памятная доска в честь поэта.
 Выпущен почтовый конверт с портретом поэта.
 30 ноября 2018 года на Большой Посадской улице состоялось открытие памятника Михаилу Дудину. Его автором является скульптор Надежда Вострикова.

Столетие со дня рождения поэта 
 В Санкт-Петербурге издана книга избранных стихотворений «И песня, и душа» (составитель Б. Г. Друян).
 В Иванове в Литературном сквере на улице Демидова в рамках мероприятий к 100-летию со дня рождения Михаила Дудина 18 ноября 2016 года открыт бронзовый бюст поэта (скульптор Владимир Острижнов). Бюст изготовлен за счёт благотворительных взносов .
 16 ноября 2016 года состоялась церемония присвоения Шлиссельбургской библиотеке имени поэта. В 80-е годы Дудин неоднократно встречался с читателями в Шлиссельбурге и Кировске. Будучи депутатом Верховного Совета, Михаил Александрович помог библиотеке получить собственное помещение на втором этаже дома молодого специалиста (дом № 1 по Староладожскому каналу)
 В 2016 году в Петрозаводске издан сборник «Михаил Дудин и Карелия» (составитель С. А. Шапиро — филолог, заслуженный учитель Карелии).

Прочие сведения 
 В 1985 году Михаил Дудин написал стихотворение «Надпись на ядерном реакторе»:

Жизнь — беззащитна, и любовь — нежна.

И разум Землю облагает данью.

И точная ответственность должна

Сопутствовать великому познанью.

 Через год после написания этого стихотворения случилась авария на ЧАЭС.

 В фильме «Ключ без права передачи» Михаил Дудин читает свои стихи «Над могилой Пушкина».

Примечания

Литература 
 
 Молдавский Д. М. О Михаиле Дудине, блокаде, стихах на войне и нашем поколении. — Лениздат, 1965. — 100 с.
 Хренков Д. Т. М. Дудин: пять штрихов к портрету. М., 1976;
 Лавров В. М. Дудин. Л., 1988;
 «Будьте, пожалуйста!»: Друзья вспоминают М. Дудина. СПб., 1995;

Ссылки 
 
 
 
 Михаил Дудин в энциклопедии «Санкт-Петербург» 
 Михаил Дудин на сайте иронической поэзии 
 Книги Михаила Дудина и статьи о нём 
 Михаил Дудин в Карелии
 Дудин. Прекрасное братство людей 

Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Члены Союза писателей СССР
Почётные граждане Иванова
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Награждённые медалью имени Александра Фадеева
Политики Ивановской области
Поэты-песенники СССР
Поэты-песенники России
Писатели-соцреалисты
Поэты Санкт-Петербурга
Почётные граждане Еревана
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Члены Союза российских писателей
Похороненные в Ивановской области
Делегаты XXIII съезда КПСС
Подписавшие «Письмо сорока двух»